Мака:

 Мака перуанская (клоповник Мейена, лат. Lepidium meyenii) — южноамериканское съедобное растение из рода клоповник семейства капустные.
 Ма́ка — домашнее прозвище писателя Михаила Булгакова.
 Му́ка Ма́ки — рукописная книжка Наталии Ушаковой о Михаиле Булгакове и его кошке Муке.
 Мака — народ группы банту в Центральной Африке.

Языки
 Мака — язык группы банту в Центральной Африке.
 Мака — один из матакских языков в Парагвае.
 Мака (маках) — один из вакашских языков в США.

Топонимы
 Мака — индейская резервация в штате Вашингтон, США.
 Мака — река в Свердловской области.
 Мака — посёлок в Талицком городском округе Свердловской области.
 Мака — село в Докузпаринском районе Дагестана, упразднено в 1968 г.

Персоналии
 Мака, Джо (1920—1982) — американский футболист бельгийского происхождения, защитник.
 Мака Кум, Клод (род. 1985) — камерунский и киргизский футболист.

См. также 
 Новая Мака
 Ашага-Мака
 Бурши-Мака
 Юхари-Мака
 Макка
 Макар (значения)